Arsenal FC kende in het seizoen 1992/93 een wisselvallig seizoen in de competitie met een ontgoochelende tiende plaats, maar pakte desalniettemin een dubbel met winst van de FA Cup en de League Cup. Sheffield Wednesday was in beide finales een maatje te klein. Andy Linighan was de FA Cup-held met een winnende treffer in de voorlaatste minuut van de tweede verlenging. Arsenal had namelijk twee wedstrijden nodig om Sheffield Wednesday opzij te zetten. Het was het eerste seizoen van de pas opgerichte Premier League. Het elftal van trainer George Graham, met nog steeds de gelauwerde viermansdefensie Lee Dixon, Tony Adams, Steve Bould en Nigel Winterburn, zette dit seizoen een aantal puntenverliesreeksen neer die ervoor zorgden dat Arsenal in de middenmoot eindigde. Op de eerste speeldag werd al meteen thuis verloren van Norwich City met 2–4. Vanaf speeldag 10 won Arsenal zes wedstrijden op rij, maar daarna verloor het acht keer op rij zeer dure punten. In deze fase van het seizoen, tussen speeldag 15 en 30, verzuimde Arsenal om dichter te sluipen bij Manchester United, dat landskampioen werd. Ian Wright werd clubtopschutter met 15 doelpunten, een eenzame voorsprong. David O'Leary nam aan het einde van het seizoen na 18 jaar afscheid. Hij speelde meer dan 700 officiële wedstrijden voor de club.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 1992-1993 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor: JVC
Sportmerk: Adidas

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach George Graham speeltijd kregen in de Premier League, die nog bestond uit 42 wedstrijden.

League Cup

FA Cup

Wedstrijd

Replay

Externe link 
 Officiële site

1993
Arsenal